

História 
Amália de Bourbon — infanta de Espanha, filha mais nova do infante Francisco de Paula de Bourbon
Amália de Nassau-Dietz — princesa de Nassau-Dietz (n. 1655; m. 1695)
Amália de Nassau-Dietz (1710–1777) — princesa de Nassau-Dietz (n. 1710; m. 1777)
Amália de Nassau-Weilburg — filha do príncipe Carlos Cristiano, Príncipe de Nassau-Weilburg e da princesa Carolina de Orange-Nassau
Amália de Oldemburgo — consorte do rei Oto da Grécia
Amália do Palatinado — condessa palatina de Simmern 
Amália de Saxe-Weimar-Eisenach — princesa do Grão-Ducado de Saxe-Weimar-Eisenach e a primeira esposa do príncipe Henrique dos Países Baixos
Amália da Saxónia — princesa da Saxónia e compositora alemã com o pseudónimo de A. Serena, e também uma dramaturga sob o pseudónimo de Amalie Heiter
Amália da Suécia — princesa sueca, quarta filha do rei Gustavo IV Adolfo da Suécia e da princesa Frederica de Baden
Amália de Zweibrücken-Birkenfeld — última princesa-eleitora e primeira rainha da Saxónia e duquesa de Varsóvia

Música
Amália Rodrigues — cantora portuguesa 
Amália Fado — disco de Amália Rodrigues, gravado em 1982
Amália Hoje — álbum de 2009, pelo projecto pop português Hoje
Amália no Olympia — disco de Amália Rodrigues, gravado em 1957
Amália Revisited — álbum de tributo de 2005
Amália/Vinicius — disco de Vinicius de Moraes e Amália Rodrigues

Cinema e televisão
Amália - O Filme — filme português realizado por Carlos Coelho da Silva, estreado em Portugal a 4 de dezembro de 2008
Amalia Batista — telenovela mexicana, produzida pela Televisa e exibida em 1983 por El Canal de las Estrellas

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão